Michel Bizot – generale francese morto durante l'Assedio di Sebastopoli (1854-1855)
Michel Bizot – stazione della metropolitana di Parigi